Рожнятовський — українське прізвище.

 Андрій Рожнятовський — громадський активіст
 Іван (Ян) Домінік Рожнятовський гербу Сас — магістр теології, перший пріор домініканського монастиря у Бучачі

Українські прізвища